Borgo Verde ima više značenja:
 Borgo Verde, Ferrara
 Borgo Verde, Treviso
 Borgo Verde, Udine